Fakfak (auch: Fak-fak, Fak-Fak oder Fak Fak) bezeichnet:

 die Fakfak (Regierungsbezirk) der indonesischen Provinz Westpapua (Papua Barat)
 der Distrikt Fakfak des indonesischen Regierungsbezirks Fakfak, siehe Fakfak (Distrikt)
 die Hauptstadt Fakfak des indonesischen Regierungsbezirks Fakfak, siehe Fakfak
 die Halbinsel im Regierungsbezirk, siehe Fakfakhalbinsel
 das Gebirge im Regierungsbezirk, siehe Fakfakgebirge
 die ehemalige niederländische Verwaltungsabteilung (niederländisch: Afdeling Fak-Fak), die ein größeres Gebiet umfasste, siehe Fak-Fak (Abteilung)
 eine der drei Unterabteilungen (onderafdelingen), in welche die Abteilung Fak-Fak von Niederländisch-Neuguinea eingeteilt war, siehe Fak-Fak (Unterabteilung)